Chen Lin (Dinastia Han) (mort el 217), ministre i acadèmic xinès
 Chen Lin (pintor) (1260–1320), pintor xinès de paisatges
 Chen Lin (Ming) (1543–1603), general xinès de la Dinastia Ming
 Chen Lin (cantant) (1970–2009), cantant xinès de pop
 Lin Chen, economista del segle XX i XXI
 Chen Lin (jugador de bàdminton)
 Chen Lin (bussejador)
 Chen Lin (atleta)